ziemianin – przedstawiciel ziemiaństwa
 Ziemianin – w literaturze science-fiction określenie człowieka w kontekście kontaktu z Obcymi

Osoby noszące nazwisko „Ziemianin” 
 Adam Ziemianin – polski poeta
 Jan Ziemianin – polski biathlonista
 Wiesław Ziemianin – polski biathlonista